Pasquale Celommi – pittore italiano
 Raffaello Celommi – pittore italiano